

Biografia 
Era figlio di Napoleone Orsini. Apparteneva alla nobile famiglia romana degli Orsini ed era nipote di Papa Niccolò III (Giovanni Gaetano Orsini) e zio del cardinale Matteo Orsini, O.P..

Compì i suoi studi a Parigi e fu creato cardinale-diacono da papa Bonifacio VIII nel concistoro del 17 dicembre 1295 con la diaconia di Santa Lucia in Silice (o in Orpha). Nel 1297 fu nominato arciprete della basilica papale di Santa Maria Maggiore, titolo che tenne fino alla morte.

Partecipò al conclave del 1302 che elesse Papa Benedetto XI ed a quello del 1304-1305, che elesse Papa Clemente V. Dopo la sua morte fu sepolto nella chiesa dei celestini di Avignone.

Note

Collegamenti esterni 
 

Francesco